Сезон 1998-99 у Першій чеській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Чехії. Це 6-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіоном втретє поспіль стала Спарта (Прага).

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Славія (Прага) взяв участь у Кубку УЄФА 1999—2000 як переможець Кубку Чехії з футболу 1998—1999.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша чеська ліга на soccerway 
 Перша чеська ліга на rsssf 

1998-1999
Чехія
Чехія